

События

Римская республика 

 Консулы: Луций Корнелий Сулла Феликс (патриций) и Квинт Помпей Руф (плебей); проконсул: Гай Кассий (в Азии); преторы: Гай Норбан, Гиррий, , Квинт Цецилий Метелл Пий и Луций Лициний Мурена; пропретор:  (в Африке); плебейский эдил: Квинт Цецилий Метелл Целер; народные трибуны: Публий Антистий и Сульпиций Руф; квесторы: Гай Помпоний и Луций Октавий; монетные триумвиры: Гай Марций Цензорин и Квинт Оппий.
 Лето — Завершение Союзнической войны. Сопротивление италиков окончательно сломлено.
 Сулла женится на Цецилии Метелле (дочери Луция Метелла Далматика).
 Союз Сульпиция Руфа с Марием. Публий Сульпиций Руф предлагает закон о распределении италиков по всем трибам, что позволило бы им оказывать влияние в комициях. После столкновений на форуме его законопроект принимается. С помощью италиков Марий назначен командующим римской армией вместо Суллы.
 Сулла ведёт своих солдат, находившихся в лагере около Нолы, на Рим и захватывает город после уличного боя. Консул Квинт Помпей Руф поддерживает Суллу. Марий, Публий Сульпиций Руф и ещё десять их сторонников объявлены вне закона. Марий бежит в Африку, Сульпиций Руф убит, его законы отменены.
 Консул Квинт Помпей Руф отправляется в Пицен, чтобы принять командование над армией Гнея Помпея Страбона, однако там он был убит при не вполне ясных обстоятельствах, Гней Помпей Страбон сохранил командование.
 Первая Митридатова война:

 Войска Митридата вторгаются в римскую провинцию Азия. Попытка римлян организовать сопротивление проваливается. Римский наместник Маний Аквилий бежит в Митилену, однако её жители выдают его Митридату. Аквилий казнён.
 Митридат объявляет Пергам своей столицей, а Азию свободной от римского владычества.
 Эфесская вечерня — массовые убийства римлян и италиков в Азии, убито более 80 000 римских граждан.
 Понтийский флот входит в Эгейское море, начинается осада Родоса, куда бежали многие римляне, однако, не имея достаточно осадных орудий, Митридат снимает осаду, ограничиваясь блокадой острова.
 Полководец Митридата Архелай с флотом и армией отправлен в Грецию. На сторону Митридата переходят островные полисы Эгейского моря, сопротивление оказывает только Делос.
 Аристион с помощью войск Архелая приходит к власти в Афинах, Афины переходят на сторону Митридата.

Азия 
 Деметрий III Эвкер выступает против Филиппа Филадельфа и осаждает его в Верее. Филипп призывает на помощь арабов и Митридата II, царя Парфии. Парфяне вынуждают Деметрия сдаться. В плену он вскоре умирает.
 Умирает царь Парфии Митридат II, в Парфии начинается борьба за власть между его сыном Ородом I и узурпатором Готарзом I.
 Пользуясь смутой в Парфии после смерти царя, армянский царь Тигран II начинает войну против Готарза I, армянские войска вторгаются в Ассирию и Мидию.

Китай 
 Завоевание Чэши.

Скончались 
 Квинт Помпей Руф — консул текущего года, убит;
 Сульпиций Руф (род. 124/123 до н. э.), действующий народный трибун, убит;
 Маний Аквилий — консуляр, казнён по приказу Митридата Эвпатора;
 Митридат II — царь Парфии.

См. также

Примечания